Sederholm är ett efternamn som burits av bland andra:

Bertil Sederholm, svensk grosshandlare och konsul
Carl Robert Sederholm, finländsk militär och religionsfilosof
Edvard Sederholm, svensk läkare
Edward Sederholm, svensk godsägare, riksgäldsfullmäktig och riksdagsman
Gustaf Sederholm, svensk politiker, ämbetsman och riksdagsman
Henrik Sederholm, svensk ämbetsman
Jakob Johannes Sederholm, finländsk geolog
 Jan Sederholm (1924–2012), svensk arkitekt
Johan Sederholm, finländsk affärsman
Karl Sederholm, finländsk filosofisk och teologisk skriftställare
Mortimer Sederholm (1888–1975), svensk militär
Theodor Sederholm, finlandssvensk publicist

Se även
Sederholmska huset

Svenska efternamn